De Grand Prix-wegrace van Japan 2014 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 12 oktober 2014 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Marc Márquez werd gekroond tot MotoGP-kampioen nadat hij een tweede plaats behaalde tijdens de race.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Japan